Long Beach o Longbeach può riferirsi a:

Geografia 
Stati Uniti d'America
 Long Beach – comune della contea di Los Angeles, California
 Long Beach – comune della contea di LaPorte, Indiana
 Long Beach – comune della contea di Pope, Minnesota
 Long Beach – comune della contea di Harrison, Mississippi
 Long Beach – comune della contea di Ocean, New Jersey
 Long Beach – comune della contea di Nassau, New York
 Long Beach – comune della contea di Pacific, Washington
 Long Beach – Census-designated place del Maryland
 Long Beach Barrier Island – isola dello stato di New York
 Long Beach Island – isola del New Jersey

Nuova Zelanda
 Long Beach – località della regione di Otago
 Longbeach – località della regione di Canterbury

Sport 
 Circuito di Long Beach – circuito motoristico statunitense

Altro 
 Longbeach – marca di sigarette australiana
 USS Long Beach (CGN-9) – incrociatore missilistico a propulsione nucleare